Flandres — região geográfica e histórica do noroeste da Europa
Folha de flandres — tipo de chapa de metal

Entidades políticas históricas 
Condado da Flandres — existente entre o  e 1795
Países Baixos Espanhóis — parte do Sacro Império Romano-Germânico governada pelos Habsburgos espanhóis, existente entre 1555 e 1714, que incluía o Condado da Flandres
Países Baixos Austríacos — entidade sucessora da anterior quando Espanha a cedeu ao arquiduque da Áustria; existiu até 1795
Flandres (província) — ou Flandres francesa; antiga província do norte da França

Entidades atuais 
Flandres Zelandesa — correspondente à parte da Flandres histórica pertencente aos Países Baixos

Bélgica 
Flandres (Bélgica) — região administrativa que ocupa a parte da Flandres histórica pertencente à Bélgica que é habitada por falantes de flamengo, mas que não inclui a parte belga da Flandres histórica que é habitada por francófonos
Comunidade flamenga — entidade política
Flandres Oriental — província
Flandres Ocidental — província

Desambiguações de topônimos